

Patronymes 
Roudnev (masculin ; ) ou Roudneva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ievguenia Roudneva (1920-1944), aviatrice soviétique durant la Seconde Guerre mondiale
 Lev Roudnev (1885-1956), architecte russe
 Varvara Roudneva (1844-1899), médecin russe
 Vladimir Roudnev, nom de naissance du philosophe marxiste Vladimir Bazarov (1874-1939)
 Vladimir Roudnev (1927-2004), arbitre de football soviétique

Patronyme russe